Lyngby kan syfta på:

 Lyngby, Kristianstads kommun – en småort i Everöds socken i Kristianstads kommun i Skåne län
 Lyngby, Lunds kommun – kyrkbyn i Lyngby socken i Lunds kommun i Skåne
 Lyngby socken – en socken i Skåne ingick i Bara härad
 Lyngby landskommun – en tidigare kommun i dåvarande Malmöhus län 1863–1951
 Lyngby församling – en tidigare församling i Lunds stift i Lunds kommun –1995
 Lyngby kyrka – en kyrkobyggnad Lyngby
 Lyngby-Tårbæks kommun – en dansk kommun på östra Själland i Region Hovedstaden
Kongens Lyngby – huvudort i ovanstående kommun
Lyngby BK – en fotbollsklubb i Kongens Lyngby i Danmark
 Lyngby Redningshus – en dansk sjöräddningsstation i Nordjylland